Кла́ус ( или Klaus):

Фамилии 
 Клаус, Вацлав (род. 1941) — второй президент Чехии, премьер-министр.
 Клаус, Георг (1912—1974) — немецкий учёный-философ.
 Клаус, Дитер (1947—2010) — восточногерманский хоккеист на траве.
 Клаус, Изабель (род. 1978) — немецкая лыжница.
 Клаус, Йозеф (1910—2001) — австрийский консервативный политик, федеральный канцлер Австрии с 1964 по 1970 год.
 
 Клаус, Людвиг Фердинанд (1892—1974) — немецкий психолог и расовый теоретик.
 Клаус, Макс (род. 1947) — немецкий легкоатлет.
 Клаус, Ханс-Дитрих (род. 1942) — немецкий кларнетист и музыкальный педагог.
 Клаус, Хюго (1929—2008) — бельгийский писатель, поэт, художник, драматург, режиссёр театра и кино.
 Клаус, Эмиль (1849—1924) — бельгийский художник.

Населённые пункты 
 Клаус — деревня в Москаленском районе Омской области, Россия.
 Клаус — община в округе Фельдкирх (Форарльберг, Австрия).

В культуре 
 Клаус — испанский полнометражный анимационный фильм режиссёра Серхио Паблоса.

См. также 
 Клаусс

Немецкие мужские имена